politechnika – uczelnia o profilu technicznym
 Politechnika – dzielnica Gliwic
 Politechnika – stacja metra w Warszawie
 s/y Politechnika – polski jacht

Zobacz też 
 politechniki w Polsce